Juramaia sinensis — викопний вид базальних ссавців, що існував у кінці юрського періоду (160 млн років тому). Найдавніший відомий представник вищих звірів.

Скам'янілості 
Майже повний скелет ссавця знайдений у провінції Ляонін на сході Китаю. У голотипі відсутній лише частина черепа. Добре зберігся повний зубний ряд. Голотип зберігається у Пекінському музеї природознавства.

Опис 
Тіло завдовжки 7-10 см. Зовні схожий на сучасних землерийок.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує родинні зв'язки виду:

Посилання 
 Jurassic Mother Found in China: Discovery News 
 Juramaia sinensis — 160-Million-Year-Old Fossil Pushes Back Mammal Evolution
 Paleobiology Database: Juramaia sinensis 

Викопні ссавці
Ссавці юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2011